Кабанас (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 15 км². Население — 915 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Cabanes
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Cabanes en Google Maps

Муниципалитеты Жироны